La Argentina steht für:
 La Argentina, Künstlername der argentinischen Tänzerin und Choreographin Antonia Mercé (1890–1936)
 La Argentina (D 11), Lenkwaffen-Zerstörer der argentinischen Marine (Stapellauf 1981)
 La Argentina (Gedicht), 1602 gedrucktes Langgedicht von Martín del Barco über die Eroberung der La-Plata-Kolonie (das spätere „Argentinien“, dessen moderner Name hier erstmals auftaucht)
 La Argentina (Huila), Ort im kolumbianischen Departamento del Huila
 La Argentina (Schiff, 1937), Leichter Kreuzer und Schulschiff der argentinischen Marine (Stapellauf 1937)

Siehe auch:
 La Argentinita
 Argentinien